Жил Симон (; рођен 27. децембра 1984. у Ници) бивши је француски тенисер. Најбољи пласман на АТП листи у синглу забележио је у јануару 2009. када је био шести тенисер света. У конкуренцији парова најбоље му је 117. место.

Симон је заиграо на турнирима за професионалце 2002. године, а прву титулу освојио је пет година касније, 2007. у Марсеју. До сада је освојио четрнаест турнира у синглу. Симон је један од четири тенисера (поред Ендија Родика, Ендија Марија и Давида Налбандијана) који је победио Роџера Федерера, Рафаела Надала и Новака Ђоковића откако су заузели прве три позиције на АТП листи.

Приватни живот 
Отац Данијел ради у компанији за осигурања, а мајка Миреј као лекар. Има и млађу сестру Жан-Мари. У личне хобије убраја голф и музику.

Финала АТП мастерс 1000 серије

Појединачно: 2 (0:2)

АТП финала

Појединачно: 22 (14:8)

Парови: 1 (0:1)

Остала финала

Тимска такмичења: 2 (1:1) 

1 2017. наступио је у првом колу Дејвис купа али није био у финалној постави

Учинак на турнирима у појединачној конкуренцији

Зарада на турнирима 

* Подаци од 28. децембра 2020.

Биланс против тенисера који су се током каријере налазили међу десет најбољих на АТП листи 

  Јанко Типсаревић 9:2
  Гаел Монфис 7:3
  Томаш Бердих 7:8
  Марин Чилић 6:1
  Рајнер Шитлер 6:1
  Фабио Фоњини 5:0
  Роберто Баутиста Агут 5:2
  Николај Давиденко 5:3
  Григор Димитров 5:4
  Лејтон Хјуит 4:0
  Јирген Мелцер 4:2
  Хуан Монако 4:3
  Михаил Јужни 4:8
  Жо-Вилфрид Цонга 4:9
  Ернестс Гулбис 3:0
  Данил Медведев 3:0
  Лука Пуј 3:1
  Николас Алмагро 3:2
  Маркос Багдатис 3:3
  Станислас Вавринка 3:5
  Хуан Мартин дел Потро 3:5
  Гиљермо Кањас 2:1
  Џек Сок 2:1
  Енди Родик 2:2
  Марди Фиш 2:2
  Радек Штјепанек 2:2
  Фернандо Вердаско 2:3
  Давид Гофен 2:3
  Иван Љубичић 2:3
  Кевин Андерсон 2:4
  Пабло Карењо Буста 2:4
  Робин Седерлинг 2:6
  Роџер Федерер 2:7
  Давид Ферер 2:8
  Доминик Тим 2:9
  Енди Мари 2:16
  Јонас Бјеркман 1:0
  Гастон Гаудио 1:0
  Николас Масу 1:0
  Грег Руседски 1:0
  Матео Беретини 1:1
  Томас Јохансон 1:1
  Карлос Моја 1:1
  Марио Анчић 1:2
  Џејмс Блејк 1:2
  Давид Налбандијан 1:2
  Карен Хачанов 1:2
  Денис Шаповалов 1:2
  Милош Раонић 1:5
  Томи Робредо 1:5
  Томи Хас 1:5
  Рафаел Надал 1:8
  Ришар Гаске 1:9
  Новак Ђоковић 1:11
  Фернандо Гонзалез 0:1
  Себастијан Грожан 0:1
  Никола Кифер 0:1
  Николас Лапенти 0:1
  Кеј Нишикори 0:1
  Андреј Рубљов 0:1
  Парадорн Сричапан 0:1
  Јоаким Јохансон 0:2
  Хуан Карлос Фереро 0:2
  Дијего Шварцман 0:2
  Џон Изнер 0:3
  Александар Зверев 0:4

Имена тенисера који су били на првом месту АТП листе су подебљана.* Подаци од 30. новембра 2020.

Референце

Спољашње везе 

 Жил Симон на сајту АТП 
 Жил Симон  на сајту ИТФ 
 Жил Симон на сајту Дејвис купа 

Рођени 1984.
Француски тенисери
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2008.
Француски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2008.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2012.
Француски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2016.
Француски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2016.